Натуральне число 1171
 1171 рік до нашої ери
 1171 рік нашої ери